Антифриз:

 Антифриз — жидкость, не замерзающая при низких температурах.
 «Антифриз» — эпизод Сталинградской битвы, военно-транспортная операция.